Ibrahima Mbow, dit Baye Sidy, né en 1963 dans la commune de Sokone, est un homme politique du Sénégal.

Biographie 
Dr El Hadji Ibrahima Mbow dit Baye Sidy a fait ses études en France puis a travaillé dans le commerce et la gestion, avant de se consacrer principalement à la politique.

Il est le fondateur et le président du parti Union citoyenne avec Bunt Bi.

Professeur Associé des Universités, il est titulaire d'un Doctorat Unique Doctorat d'État en Sciences de Gestion de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il enseigne dans de nombreuses Universités et Grandes Écoles au Sénégal et à l'Étranger

Professeur El Hadji Ibrahima Mbow est chercheur au Laboratoire FOCS Finance Organisation Comptabilité Stratégie de la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de L'UCAD 

Expert en Management des Organisations, il est titulaire de diplôme de 3ème cycle Universitaire en Gestion des Industries Agroalimentaires de l'Université de Dijon en France

Il a été nommé  en 2013 par le président du Sénégal Macky Sall au Conseil économique social et environnemental.

Lien externe 
 Bunt Bi, un symbole pour le sénégal

Personnalité politique sénégalaise
Naissance en 1963
Naissance à Sokone